Saleh Kootah kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sar Şāleḩ Kūtāh, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Saleh Kootah (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar